Malaysisch steht für:

 den Staat Malaysia betreffend
 die in Malaysia gesprochene Version einer zu den malayo-polynesischen Sprachen gehörenden Sprache, siehe Malaysische Sprache